Telchines (mythologie), mythologische mysterieuze zeemonsters
 Telchines (geslacht), een geslacht van vlinders